Die Abkürzung ONB steht für:
 Opera Nazionale Balilla, die Jugendorganisation der italienischen Faschisten
 Ortenauer Narrenbund, Verband von Fastnachtszünften in der Ortenau, Baden-Württemberg
 Orthonormalbasis, ein Begriff der Mathematik
 Österreichische Nationalbibliothek (ÖNB) als alternative Abkürzung, wenn der Umlautbuchstabe „Ö“ nicht zur Verfügung steht (im Unterschied zu OeNB Oesterreichische Nationalbank)

Siehe auch:
 ÖNB (Begriffsklärung)

 

ONB